Города Эсватини () — список наиболее крупных населённых пунктов Эсватини. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Эсватини есть 28 городов с численностью более 700 человек.

Список городов Эсватини

Примечания

Ссылки 

 
Эсватини
Списки:Эсватини